West View ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 West View (New Jersey)
 West View (Ohio)
 West View (Pennsylvania)
 West View (South Carolina)
 West View (Tennessee)
 West View (Vermont)
 West View (Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 West View (County Durham)